

Nom commun 
 Le mot « cerf » désigne de nombreuses espèces de mammifères de la famille des cervidés. Sans précision supplémentaire, il s'agit généralement du cerf élaphe, le plus répandu en Europe. Pour les noms d'autres espèces, voir le genre Cervus.
 Le cerf est une série de figures dans l'art martial chinois du jeu des 5 animaux.

nom composé 
 Cerf-volant
 Lucane cerf-volant

Nom propre

Patronyme 
Cerf
 André Cerf (1901-1993), est un réalisateur, scénariste et acteur français ; 
 Bennett Cerf (1898-1971), éditeur américain ; 
 Bernard Cerf est un réalisateur, producteur et acteur français ; 
 Camille Cerf (1862-1936), est un financier, gastronome et cinéaste belge, fondateur de l'Académie du Gout 
 Camille Cerf (1994-), est une mannequin française, Miss France 2015
 Cécile Cerf (1916-1973), est une résistante française
 Cypora Petitjean-Cerf (1974-), est une romancière française.
 Iwan Cerf (1883-1963), peintre et dessinateur belge.
 Jacques Cerf (1928-), est un homme politique belge et un militant wallon
 Jean Cerf (1928-), est un mathématicien français, spécialiste de la topologie
 Marcel Cerf (1911-2010), est un photographe et historien français
 Muriel Cerf (1950-2012), est une écrivaine française
 Raphaël Cerf est un mathématicien français
 Richard Cerf (1950-), est un photographe, peintre et sculpteur français
 Vint Cerf (1943-), est un ingénieur américain, chercheur et co-inventeur avec Bob Kahn du protocole TCP/IP

 Le Cerf 
 Ferdinand Le Cerf, 1881-1945, est un entomologiste français ;
 Jean-Laurent Le Cerf de La Viéville (1674-1707), est un magistrat français ;
 Jean-Philippe Le Cerf de la Viéville (1677-1748), est un religieux français, frère du précédent.

 Lecerf
 Alfred Lecerf (1948-2019), homme politique belge germanophone
 Antoine Lecerf (1950-2011), est un général français
 Jean-René Lecerf (1951-), est un homme politique français
 Yves Lecerf (1932-1995), est un polytechnicien, logicien, ethnologue et anthropologue français.
Jean Lecerf (1918-2012), est un journaliste français.

Hydronyme 
 Le Cerf est un ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de l’Isle.

Divers 
 Les Éditions du Cerf sont une maison d’édition française spécialisée dans les textes religieux
 Le fonds central d'intervention d'urgence (CERF ou Central Emergency Response Fund)
 Le Cerf, frégate qui est arrivée à Port-Royal, Seychelles le  pendant la guerre de Sept Ans.

Homonymie de patronyme